Deb:
 Deb — расширение имён файлов бинарных пакетов для Debian.